Бере́зовка () — річка в Частинському районі Пермського краю та Воткінському районі Удмуртії, Росія, права притока Ками.

Починається в урочищі Кукуй Верхньокамської височини. Протікає спочатку на південний схід, потім повертає на південний захід. Впадає до Степановки в її пригирловій затоці, утвореній водами Воткінського водосховища на території Удмуртії.

Верхня течія пересихає, русло нешироке. Над річкою розташоване колишнє село Кокушкино Частинського району Пермського краю. В ньому та вище за течією збудовано 2 автомобільні мости.

Річки Частинського району
Річки Воткінського району